L'édition 2020 du tournoi de tennis de Monterrey se déroule du 2 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elina Svitolina remporte le tournoi en simple, Kateryna Bondarenko et Sharon Fichman celui en double

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Française Fiona Ferro, de la Belge Kirsten Flipkens, de la Polonaise Magda Linette, de la Chinoise Zheng Saisai et des Kazakhes Yulia Putintseva et Zarina Diyas. Elles sont respectivement remplacées par Arantxa Rus, Astra Sharma, Caroline Dolehide, Sara Sorribes Tormo, Varvara Flink et Kristína Kučová.

Lauréates 
En simple, l'Ukrainienne et tête de série  Elina Svitolina remporte son quinzième titre en disposant de la Tchèque et tête de série  Marie Bouzková. Il s'agit de son  en catégorie International.

En double, Kateryna Bondarenko et Sharon Fichman remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face à Miyu Kato et Wang Yafan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Monterrey
Sport au Mexique en 2020
Tennis en mars 2020